Ženská dvouhra v hale na Letních olympijských hrách 1912 probíhala ve stockholmském areálu Östermalms IP. Soutěž se konala v období od 5. do 12. května 1912 na krytých dvorcích s dřevěnou palubovkou. Nastoupilo do ni deset tenistek ze čtyř zemí, z toho dvě do turnaje nezasáhly. Hrálo se na dva vítězné sety.

Halový tenisový turnaj představoval druhý a poslední ročník této události. O necelé dva měsíce později proběhla na stockholmské olympiádě standardní dvouhra pod otevřeným nebem.

Olympijskou vítězkou se stala britská tenistka Edith Hannamová, jež ve finále zdolala Dánku Sofii Castenschioldovou po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–3. Bronzovou medaili vybojovala další Britka Mabel Partonová, když si poradila se švédskou olympioničkou Sigrid Fickovou poměrem 6–3 a 6–3.

Pavouk

Odkazy

Reference

Literatura 
 

Tenis na Letních olympijských hrách 1912